Амир Дрори (;
1937, Тель-Авив, Палестина — 2005, южный Негев, Израиль) — израильский военачальник.

Во время Войны Судного дня (1973) Амир Дрори командовал пехотной бригадой Голани. Его подразделение отбило гору Хермон, в первые дни войны захваченную войсками Сирии. В дальнейшем Дрори командовал войсками Северного округа Израиля (на этом посту он руководил вторжением в Ливан 1982 года), а также занимал пост заместителя начальника Генерального штаба.

В 1960 году, будучи офицером бригады «Голани», Дрори был награждён почётной медалью за операцию в Тауфик.

В период с 1985 по 1986 годы занимал должность командующего сухопутными войсками. С 1986 по 1987 годы возглавлял оперативное управление израильской армии.

После ухода в отставку Амир Дрори возглавил Управление древностей Израиля, которое он возглавлял с 1988 по 2000 год.

12 марта 2005 г., после прохождения сложного туристического маршрута «Нахаль Хава» в Негеве, потерял сознание и скончался от сердечного приступа.

Примечания 

Командиры бригады «Голани»
Участники Суэцкого кризиса
Участники Шестидневной войны
Участники Войны на истощение
Участники войны Судного дня
Генерал-майоры (Израиль)